Carate Brianza – comune italiano in provincia di Monza e Brianza.
Carate Urio – comune italiano in provincia di Como.
Carate – comune della Provincia di Puntarenas in Costa Rica